Globidonta — клада алігатороїдів, яка включає алігаторів, кайманів і близькоспоріднені вимерлі форми. Його визначають як кладу на основі стебла, включаючи Alligator mississippiensis (американський алігатор) і всі форми, більш тісно пов'язані з ним, ніж з Diplocynodon. Ареал викопних решток групи простягається до пізньої крейди з ранніми алігатороїдами, такими як Albertochampsa та Brachychampsa. Вимерлі глобідонтани були особливо поширені в Північній Америці та Євразії, а їх сучасний ареал також включає Південну Америку.

Базальні глобідонтанти характеризуються своїми тупими мордами та цибулинними зубами. Сучасні глобідонтани мають сплощені морди та більш конічні зуби, і вважаються більш узагальненими, ніж попередні глобідонтани. Зазвичай очікується, що генералізовані форми є предками більш спеціалізованих форм, а не їхніми нащадками, тому для базальних членів групи незвично виглядати спеціалізованими. Здається, це суперечить «Закону неспеціалізованих», вперше запропонованому Едвардом Дрінкером Коупом у 1894 році. Відповідно до Закону неспеціалізованого, морфологічна зміна завжди спрямована на спеціалізацію, і спеціалізовані форми ніколи не можуть знову стати «неспеціалізованими». Ця модель змін, хоча і не спостерігається у глобідонтанів, може спостерігатися у базальних представників Alligatoroidea та Crocodyloidea.

Плоскомордий глобідонтан зустрічався двічі в еволюції клади: один раз у кайманів і один раз в алігаторів. Alligator sinensis, китайський алігатор, має дещо тупу морду, і її можна вважати спеціалізованою. Однак його морда не така тупа, як у більш базальних глобідонтанів, таких як Albertachampsa.

Якби останній спільний предок Diplocynodon і Globidonta був більше схожий на Diplocynodon, він мав би узагальнену форму морди. Також можливо, що узагальнена форма Diplocynodon також могла виникнути від спеціалізованого тупомордого предка.

Філогенетика

Примітки 

Alligatoroidea